Farrington ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Charles Farrington, eigentlicher Name von Art Clokey (1921–2010), US-amerikanischer Regisseur und Trickfilmanimator
 David P. Farrington (* 1944), britischer Psychologe und Kriminologe
 Elizabeth P. Farrington (1898–1984), US-amerikanische Politikerin
 James Farrington (1791–1859), US-amerikanischer Politiker

 Joseph Rider Farrington (1897–1954), US-amerikanischer Politiker
 Josephine Farrington (1940–2018), britische Politikerin
 Kaitlyn Farrington (* 1989), US-amerikanische Snowboarderin
 Kent Farrington (* 1980), US-amerikanischer Springreiter
 Mark Farrington (* 1965), englischer Fußballspieler
 Sloane Farrington (1923–1997), bahamaischer Segler
 Suzanne Farrington (1933–2015), britische Schauspielerin 
 Thomas Farrington (1798–1872), US-amerikanischer Politiker
 Wallace Rider Farrington (1871–1933), US-amerikanischer Politiker

Farrington steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farrington (Illinois)
 Farrington (North Carolina)
 Farrington (Ohio)
 Farrington (Virginia)
 Farrington (Washington)
 Farrington Lake Heights in New Jersey

Flüsse in Kanada:
 Farrington Creek in Ontario

in Antarktika:
 Farrington Island, Insel des William-Scoresby-Archipels
 Farrington Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika

Farrington ist der Name folgender Unternehmen:
 Trevor Farrington, britischer Automobilhersteller